Oreohelix swopei är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1917. Oreohelix swopei ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
swopei